Kiribati
 Buariki – isola dell'atollo Aranuka
 Buariki – isola dell'atollo Kuria
 Buariki – isola e località dell'atollo Tabiteuea
 Buariki – isola dell'atollo Tarawa